Spökgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spökgölen (Askeryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Spökgölen (Ödestugu socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Spökgölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn